A Misappropriated Turkey é um filme mudo nortre-americano em curta-metragem, do gênero dramático, dirigido por D. W. Griffith em 1913.

Elenco 
Charles West
Claire McDowell
Edna Foster
Harry Carey
John T. Dillon
Frank Evans
Robert Harron
Walter P. Lewis
Charles Hill Mailes
Joseph McDermott
W. Chrystie Miller
Jack Pickford

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco